El nombre de Juana de Austria puede aludir a alguna de las siguientes personas:

Juana de Austria (1535-1573). Infanta de España y princesa de Portugal e hija del emperador Carlos I de España.
Juana de Austria (1547-1578), conocida también como Juana de Habsburgo-Jagellón (1547-1578). Hija del emperador Fernando I de Habsburgo y esposa de Francisco I de Médici, gran duque de Toscana.
Juana de Austria (1573-1630), hija ilegítima de don Juan de Austria.
María Juana de Austria (1750-1762), hija de María Teresa I de Austria y Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico.